

Patronyme 

 Francesco Renzetti (né en 1988), footballeur italien ;
 Joe Renzetti (né en 1941), compositeur américain de musiques de films.

Voir aussi 
 (6291) Renzetti, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 1985 par Edward L. G. Bowell.